A Hudzsefa két ókori egyiptomi uralkodó neve is:
 I. Hudzsefa (II. dinasztia)
 II. Hudzsefa (III. dinasztia)